Обо — многозначное слово (омоним).
 Обо — тюркско-монгольский шаманский термин.
 Обо — город в ЦАР, африканский полюс недоступности.
 Обо — река в России.
 Обо — посёлок в Тенькинском районе Магаданской области.

См. также 
 Об